Le cratère Flammarion sur la planète Mars ;
 Le cratère Flammarion sur la Lune.